Европска лига у одбојци 2008. је пето издање овог одбојкашког такмичења, које се организује под покровитељством ЦЕВ-а. Учествовало је девет земаља. Први круг се играо од 13. јуна до 13. јула, а завршни турнир се играо у Бурси у Турској 19. и 20. јула.
Први пут су у такмичењу учествовале Велика Британија, Аустрија и Белорусија.
Турнир је освојила Словачка победивши Холандију са 3:1 у финалу.

Учесници

Први круг 
Прве две екипе из обе групе су се пласирале на завршни турнир.

Група A

1. коло 
 Место одржавања: Жилина, Словачка
 Петак, 13. јун

 Субота, 14. јун

 Недеља, 15. јун

2. коло 
 Место одржавања: Лариса, Грчка
 Четвртак, 19. јун

 Петак, 20. јун

 Субота, 21. јун

3. коло 
 Место одржавања: Шефилд, Велика Британија
 Петак, 27. јун

 Субота, 28. јун

 Недеља, 29. јун

4. коло 
 Место одржавања: Ротердам, Холандија
 Петак, 4. јул

 Субота, 5. јул

 Недеља, 6. јул

5. коло 
 Место одржавања: Повоа де Варзим, Португал
 Петак, 11. јул

 Субота, 12. јул

 Недеља, 13. јул

Табела 

О-одиграо, П-победа, И-изгубљених, ДС-добио сетова, ИС-изгубио сетова, ДС/ИС-количник добијених и изгубљених сетова, ДП-добио поена, ИП-изгубио поена, ДП/ИП-однос добијених и изгубљених сетова, Б-бодова

Група Б

1. коло 
 Место одржавања: Моглиев, Белорусија
 Петак, 20. јун

 Субота, 21. јун

 Недеља, 22. јун

2. коло 
 Место одржавања: Анкара, Турска
 Петак, 27. јун

 Субота, 28. јун

 Недеља, 29. јун

3. коло 
 Место одржабања: Триер, Немачка
 Четвртак, 3. јул

 Петак, 4. јул

 Субота, 5. јул

4. коло 
 Место одржавања: Санкт Антон ам Арлберг, Аустрија
 Петак, 11. јул

 Субота, 12. јул

 Недеља, 13. јул

Табела

Завршни турнир (Фајнал фор)

Полуфинале 
 Субота, 19. јул

Утакмице за медање 
 Недеља, 20. јул – Утакмица за бронзану медаљу

 Надеља, 20. јул – Утакмица за златну медаљу

Коначан пласман 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9.

Појединачне награде 

 МВП:
  Мартин Сопко

 Најбољи смечер:
  Волкан Гуч

 Најбољи блокер:
  Томас Кмет

 Најбољи сервер:
  Мартин Сопко

 Најбољи либеро:
  Јелте Ман

 Најбољи дизач:
  Јаник ван Харскамп

 Најбољи примач:
  Фердинанд Тиле

 Најбољи поентер:
 Ђерђ Грозер

Види још 
 Европска лига у одбојци за мушкарце

Европска лига у одбојци
Одбојка у Турској
Одбојка у 2008.